Епархия Лажиса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лажис, Бразилия. Епархия Лажиса входит в митрополию Флорианополиса. Кафедральным собором епархии Лажиса является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

17 января 1927 года Римский папа Пий XI издал буллу «Inter praecipuas», которой учредил епархию Лажиса, выделив её из apxиепархии которой учредил епархию Лажиса, выделив её из епархии Санта-Катарины, которая одновременно была возведена в ранг архиепархии и переименована в архиепархию Флорианополиса. 

В следующие годы епархия Лажиса передала часть своей территории в пользу образования следующих новых церковных структур:

 9 декабря 1933 года – территориальной прелатуре пальмаса (сегодня – Епархия Палмас-Франсиску-Белтрана;. 
 14 января 1958 года – епархии Шапеко;
 23 ноября 1968 года – епархии Касадора;
 12 июня 1975 года – епархии Жоасабы.

Ординарии епархии 

 епископ Daniel Henrique Hostin (1929—1973)
 епископ Honorato Piazera (1973—1987)
 епископ João Oneres Marchiori (1987—2009)
 епископ Irineu Andreassa (2009 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Inter praecipuas, AAS 19 (1927), p. 172

Ссылки 

  Информация 

Католические епархии Бразилии